Darkhan ou Darhan (mongol : , mongol cyrillique : , MNS : ) est un terme mongol signifiant artisan.

Toponymes 
 Darhan-Uul est une des 21 provinces de Mongolie
 Darhan est une ville de Mongolie

Culture populaire occidentale 
En littérature jeunesse, Darhan est une série de livres écrite par Sylvain Hotte, racontant la vie d'un jeune berger de 13 ans des steppes mongoles.

Homonymie